USS Pintado je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pintado (SS-387) 
 USS Pintado (SSN-672)

Pintado